Puchar Finlandii w piłce nożnej (, ) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Finlandii. Organizowane co sezon przez Fiński Związek Piłki Nożnej (SPL) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Veikkausliidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W 1955 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Finlandii. Zwyciężył klub FC Haka. W sezonie 2016/17 i 2017/18 rozgrywki były prowadzone systemem jesień-wiosna. W celach marketingowych obecnie nazywają się Respect Suomen Cup, a wcześniej w latach 1989-1992 Kansallis cup i 1993-1999 Veikkaajan Suomen Cup.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 314 klubów występujących w Mistrzostwach Finlandii. Rozgrywany jest systemem wiosna-jesień, tzn. pierwsze rundy są rozgrywane wiosną, finał natomiast na jesieni tego samego roku. Po raz pierwszy od 2016 roku turniej 2022 zostanie rozegrany jako tradycyjny turniej pucharowy bez fazy grupowej. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2022 rozgrywki składają się z 10 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, rundy pierwszej, rundy drugiej, rundy trzeciej, rundy czwartej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Olimpijski w Helsinkach.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Finlandii na podium oficjalnie stawało w sumie 40 drużyn. Liderem klasyfikacji jest HJK, który zdobył 16 Pucharów.

Stan na 31.12.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.12.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Finlandii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Finlandii w bazie League321 

!